Энди Роддик — победитель соревнований.

Чемпион прошлого года — Роджер Федерер — защищал свой титул, но уступил уже на старте.

Посев 

  Роджер Федерер (Первый раунд)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)

<li> Николай Давыденко (Полуфинал)
<li> Энди Роддик (Титул) 
<li> Ришар Гаске (Второй раунд)
<li> Томаш Бердых ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2008